Atabapo može značiti:
 Atabapo (rijeka)
 Atabapo (općina)